Beine ist der Familienname folgender Personen:

 August Beine (* 1933), deutscher Arzt und Priester
 Hilmar Beine (1950–2013), deutscher Fachjournalist
 Karl-Heinz Beine (* 1951), deutscher Psychiater, Hochschullehrer und Sachbuchautor
 Maria Beine-Hager (1919–1991), deutsche Künstlerin
 Reinhard Beine (1906–1990), deutscher Beamter und Politiker (FDP)

Beine (französische Aussprache ) steht für:
 Beine (Yonne), französische Gemeinde im Département Yonne
 Beine-Nauroy, französische Gemeinde im Département Marne

Siehe auch:
 Bein